Shy People (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1987 met onder anderen Barbara Hershey
 Shy People (Tangerine Dream), een studioalbum van de Duitse elektronische-muziekgroep Tangerine Dream uit 1988